

Новинки — село, Берестейська область, Барановицький район, Городищенська сільська рада.
 Новинки — село, Вітебська область, Поставський район, Козловщинська сільська рада.
 Новинки — село, Гомельська область, Калинковицький район, Чкаловська сільська рада.
 Новинки — село, Гродненська область, Ів'євський район, Бакштовська сільська рада.
 Новинки — село, Мінська область, Воложинський район, Івенецька сільська рада.
 Новинки — селище, Мінська область, Копильський район, Блевчицька сільська рада.
 Новинки — село, Мінська область, Слуцький район, Першомайська сільська рада.
 Новинки — село, Мінська область, Солігорський район, Краснослободська сільська рада.

Новинки — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область

Див. також 
 Новінкі

ru:Новинки